San Cipriano hace referencia a varios artículos:

Religión

Santos 
 San Cipriano de Cartago (f. 258), obispo y mártir. Festividad: pasión, 14 de septiembre, y memoria, 16 de septiembre;
 San Cipriano de Toulon (f. 543), obispo. Festividad: 3 de octubre;
 San Cipriano de Calabria (f. 1190), abad de Calamizzi. Festividad: 20 de noviembre;
 San Cipriano (s. VI), abad del monasterio de Genouillac, cerca de Perigueux. Festividad: 9 de diciembre.
 Santos Cipriano y Justina (s. III), mártires cristianos de Antioquía de Pisidia. Festividad: 26 de septiembre.

Edificios 
 Iglesia de San Cipriano, desambiguación;

Divisiones administrativas

en Argentina 
 San Cipriano, centro rural en la provincia de Entre Ríos;

en Colombia 
 San Cipriano, localidad en el Valle del Cauca;

en España 
 San Cipriano (Vizcaya), localidad del municipio de Valle de Carranza, provincia de Vizcaya.
 San Cipriano de Bribes, parroquia del municipio de Cambre, provincia de La Coruña.
 San Cipriano del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado, provincia de León.
 San Cipriano de Rueda, localidad del municipio de Cubillas de Rueda, provincia de León.

en Italia 
 San Cipriano (C.P. 16010), localidad en Serra Riccò, Génova;
 San Cipriano (C.P. 31056), localidad en Roncade, Treviso;
 San Cipriano d'Aversa (C.P. 81036), municipio de Campania;
 San Cipriano Picentino (C.P. 84099), municipio de Campania;
 San Cipriano Po (C.P. 27043), municipio de Lombardía;

en Portugal 
 São Cipriano, freguesia del municipio de Resende;
 São Cipriano, freguesia del municipio de Viseu;

Toponimia

en España 
 Estación de San Cipriano, en el Metro de Madrid;

Música 
 San Cipriano (1993), álbum de Los Brujos;